Антон Козлов:
 Козлов, Антон (псевдоним Белозёров; род. 1971) — российский писатель-фантаст.
 Козлов, Антон Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.